Намборн () — коммуна в Германии, в земле Саар. 

Входит в состав района Санкт-Вендель.  Население составляет 7397 человек (на 31 декабря 2006 года). Занимает площадь 26,00 км². Официальный код  —  10 0 46 113.

Община подразделяется на 8 сельских округов.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Саара